Сус:
 Сус — город в Тунисе
 Сус (вилайет) — административная единица на северо-востоке Туниса
 Сус (река) — река в Марокко
 Сус (регион) — историко-географический регион на территории современного Марокко в долине одноимённой реки
 Сус (Верхние Пиренеи) — коммуна во Франции
 Сус (село) — село в Лачинском районе Азербайджана
 Cyc (написание латиницей, произносится сайк) — проект в области искусственного интеллекта
 Сус, Николай Иванович (1880—1967) — советский учёный в области агролесомелиорации, заслуженный деятель науки РСФСР (1947), почётный член ВАСХНИЛ (с 1956)
 Сус (напиток) — безалкогольный прохладительный напиток из корня солодки, пищевой соды и воды, характерный для ряда арабских стран.
 Сус — редкая односложная фамилия.

См. также 
 Система управления содержимым
 Сус-Масса-Драа
 СУС — Сравнительный Указатель Сюжетов, в фольклористике
 Строгие условия содержания (тюремн.)